Meteorologia
 incus – kowadło chmurowe
Anatomia ssaków
 incus – kowadełko